

Aziende
 Fresia – azienda metalmeccanica italiana 
 Fresia F10 – veicolo militare
 Fresia F18 4x4 – veicolo militare

Botanica
 Fresia – nome comune di Freesia, pianta erbacea

Geografia
 Fresia – comune del Cile

Persone 
 Attilio Fresia – calciatore, allenatore di calcio e militare italiano
 Vincenzo Fresia – allenatore di calcio e calciatore italiano